Damak (Nepal)
 Damak (Hongarije)
 regentschap in Midden-Java, zie Demak (regentschap)